À Paris et en référence à Neuilly-sur-Seine :
 la porte de Neuilly du bois de Boulogne : cette porte  a fait partie du territoire de la commune de Neuilly-sur-Seine avant d’être annexée à Paris en 1929
 la porte de Neuilly de l’enceinte de Thiers : porte encore appelée porte Maillot

Voir aussi 
 Portes de Paris (voies)
 Liste des voies du 16e arrondissement de Paris